

Sigle 
 Yeast Structural Genomics  – progetto di studio della genomica strutturale del lievito

Codici 
 YSG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lutselk'e (Canada)